Шеннон Вудворд (; род. , Финикс, США) — американская актриса. Наибольшую известность получила благодаря роли Сабрины Коллинз в комедийном телесериале «Воспитывая Хоуп» на телеканале FOX (2010—2014), Элси Хьюз в научно-фантастическом телесериале «Мир Дикого запада» на канале HBO (2016—2018), а также роли Ди Ди Мэллой в сериале The Riches (2007—2008).

Биография 
Шеннон Мэри Вудворд родилась 17 декабря 1984 года в Финиксе, штат Аризона, США. В детстве вместе с родителями переехала во Флориду, где окончила среднюю школу. Уже в 7 лет начала сниматься в кино — в телесериале «Кларисса» канала «Nickelodeon». В 2008 году Шеннон снялась в клипе Кэти Перри «Hot n Cold». С 2010 по 2014 год она снималась в телесериале «Воспитывая Хоуп».

В 2017 году номинирована на «Премию Гильдии киноактёров США» в категории «Лучший актёрский состав в драматическом сериале» за роль в сериале «Мир Дикого запада».

В апреле 2017 года была избрана в актёрский состав на роль Дины для видеоигры The Last of Us Part II.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Киноактрисы США